Gale (Mali), població de Mali 
 Biografies:
 Walter Frederick Gale (1865-1945), banquer australià i astrònom amateur amb diversos descobriments
 Eddra Gale (1921-2001), actriu americana
 David Gale (1921-2008), matemàtic americà famós per l'algoritme de Gale-Shapley
 Charles Gale, guionista americà
 Gale Anne Hurd (1955-), productora americana
 Gale Page (1913-1983), actriu americana
 Gale Sondergaard (1899-1985), actriu americana
 Gale Storm (1922-2009), actriu americana
 Gale Wilhelm (1908-1991), literata americana